Comanca se poate referi la:

 Comanca, Olt
 Comanca, Vâlcea

Vezi și 
 Râul Comanca (dezambiguizare)

 Coman (dezambiguizare)
 Comana (dezambiguizare)
 Comănești (dezambiguizare)

Toponime românești